Chico Xavier (1910-2002), medium e filantropo brasiliano.
 Chico Xavier (film) (2010), film biografico sulla vita del medium.